

Бочкарі — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Бочкарі — село, Цілинний район, Алтайський край